Minoli ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Minoli (* 1945), italienischer Journalist und Autor
 Lorenzo Minoli (* 1951), italienischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Paolo Minoli (1942–2004), italienischer Künstler
 Renzo Minoli (1904–1965), italienischer Fechter